Франса () — португальська власна назва.

Топоніми

Франса (Португалія) — парафія.
 Пеня-де-Франса — парафія.

Інше 
 Франса (м'яч)